Guillem I de Montclús va ser un noble català de la Baixa edat mitjana, baró de Montclús. Pertenyent al llinatge dels Montseny, va ser el primer en fer servir el cognom de Montclús.

Orígens familiars 
Era fill de Guillem Umbert III de Montseny i Ramona.

Núpcies i descendents 
Va tenir dos fills:
 Guillem II de Montclús, hereu de la baronia.
 Alamanda de Montclús, qui es va casar amb Ramon de Cabrera.

Fets destacats 
Traslladat a viure al castell de Montclús, bastit pel seu pare Guillem Umbert III de Montseny, va mutar el seu cognom de Montseny a Montclús, per a afermar la vinculació territorial de la família al nou emplaçament.

Referències 

Montseny (llinatge)
Nobles catalans